

Geografia
 Candelaria – comune dell'Argentina, situato nel dipartimento omonimo, nella provincia di Misiones
 Candelaria – comune della Colombia nel Dipartimento dell'Atlantico
 Candelaria – comune della Colombia nel Dipartimento di Valle del Cauca
 Candelaria – distretto della Costa Rica nel cantone di Palmares
 Candelaria – comune di Cuba, situato nella provincia di Artemisa
 Candelaria – comune di El Salvador nel Dipartimento di Cuscatlán
 Candelaria – municipalità delle Filippine nella Provincia di Quezon
 Candelaria – municipalità delle Filippine nella Provincia di Zambales
 Candelaria – città dell'Honduras nel Dipartimento di Lempira
 Candelaria – comune della Messico nello stato del Campeche
 Candelaria – comune della Spagna nella Provincia di Santa Cruz de Tenerife
 Candelária – comune brasiliano dello Stato del Rio Grande do Sul
 Candelária – freguesia del Portogallo, comune portoghese di Madalena, nelle Azzorre

Altro
 Candelaria – nome proprio femminile spagnolo
 Vergine della Candelaria – appellativo mariano; patrona delle Isole Canarie